Navaneethospora är ett släkte av svampar. Navaneethospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Navaneethospora